Владимир Георгиев Кусев е български общественик, председател на Националния комитет на Съюза на македонските братства.

Биография 
Кусев е роден в 1866 или 1867 година в град Прилеп, който тогава е в Османската империя. Брат е на Йордан Кусев и Антон Кусев и племенник на митрополит Методий Старозагорски. Учи в Пловдив, където в 1884 година заедно със съгражданина си Пере Тошев организира в Станимака македоно-одрински революционен комитет, който обаче по внушение на Захари Стоянов започва да работи за Съединението на Княжество България и Източна Румелия.

В 1896 година завършва право в Санктпетербургския университет и дълги години е адвокат и съдия в София. Работи за примиряването на враждуващите македонстващи фракции. От 1923 до 1924 година е председател на Националния комитет на Съюза на македонските емигрантски организации. Член-учредител е на Македонския научен институт.

Родословие

Бележки 

Български юристи от Македония
Български революционери от Македония
Дейци на ВМРО
Дейци на Македонските братства
Родени в Прилеп
Български общественици от Македония
Членове на Македонския научен институт
Починали в София
Български съдии
Възпитаници на Санктпетербургския университет
Български имигранти от Македония в София